Brefin ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Brefin (1894–1950), Schweizerischer Bühnen- und Filmschauspieler und Theaterregisseur
 Rudolf Brefin (1847–1892), Schweizer Physiker und Mathematiklehrer